MFK Dina Moskva é um clube de futsal de Moscou.

Atualmente, compete na Liga Nacional Russa.

Ligações externas 
 MFK Dina - Official Site 

Clubes de futebol da Rússia